Верх:
 верх — самая высокая часть чего-либо, та, что находится над остальными;
 Верх — деревня в Вологодской области;
 Верх — озеро в Тверской области;
 Верх — гора в Приморском крае;
 Верх — гора в Хабаровском крае.

См. также 
 Вверх (значения)